Дон Ченте има више значења:

 Дон Ченте (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Дон Ченте (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику